Hundemarkt bezeichnet

allgemein:
 Hundemarkt (Markt), insbesondere ab Mitte des 19. Jahrhunderts in England und Frankreich veranstaltete Ausstellungen rund um Haushunde und damit verbundene Märkte

speziell:

 Hundemarkt (Hannover), erst volkstümliche, dann amtliche Bezeichnung für einen Platz in der Aegidienneustadt